Mabuza ist der Familienname folgender Personen:

 David Mabuza (* 1960), südafrikanischer Politiker; seit 2018 Vizepräsident
 Early Mabuza († 1969), südafrikanischer Musiker und Bandleader
 Lindiwe Mabuza (1938–2021), südafrikanische Botschafterin
 Qinisile Mabuza, Richterin in Eswatini
 Raphael Macebo Mabuza Ncube (* 1973), simbabwischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Hwange
 Richard Mabuza (1946–2018), eswatinischer Langstreckenläufer